Râul Valea Babei se poate referi la:

 Valea Babei - afluent al Prahovei
 Valea Babei - afluent al Sălăuței
 Râul Valea Babei, Bădeni
 Râul Valea Babei, Gârbova
 Râul Valea Babei, Ialomicioara
 Râul Valea Babei, Vișeu